Solero – comune italiano della provincia di Alessandria, in Piemonte
 Solero – gelato su stecco ideato nel 1994
 Solero – singolo di Lorenzo Fragola del 2021

Persone
 Pietro Solero – presbitero, militare, alpinista, scrittore e fotografo italiano
 Pretty Solero, pseudonimo di Sean Michael Loria –  rapper italiano